Gamboa, nom basque-espagnol, pouvant désigner, entre autres :

Botanique 
 cognassier Cydonia oblonga

Toponymes 
 Gamboa, ou Ullibarri-Gamboa, ancienne commune basque, désormais Arratzua-Ubarrundia, de la province d'Alava, en Espagne, en Pays basque (communauté autonome)
 Gamboa, un quartier de Rio de Janeiro, au Brésil,
 Gamboa, ville du Panama,
 Aéroport de Castro-Gamboa (Chili)
 , subdivision de Praia (Cap-Vert)

Personnalités

Culture 
 Andreu Gamboa-Rothvoss (1910-1970), artiste peintre espagnol
 Graciano Ricalde Gamboa (1873-1942), mathématicien mexicain,
 Isaías Gamboa (1872-1904), poète et éducateur colombien,
 Jeremías Gamboa (1975-), écrivain péruvien, Tout dire (Contarlo todo, 2013),
 Óscar Perdomo Gamboa (1974-), écrivain colombien,
 Pero de Gamboa (c. 1563-1638), compositeur portugais,
 Santiago Gamboa (1965-), écrivain colombien,

Sport 
 Delio Gamboa (1936-2018), joueur de football international colombien.
 Jorge Gamboa (1973-), footballeur portugais,

Homonymie de toponyme